Les élections régionales de 2009 en Carinthie (Landtagswahl in Kärntern 2009) se sont tenues en Autriche dans le land de Carinthie, le .

Notes et références 

2009
Carinthie
Politique en mars 2009